Tequila, alkoholno piće dobiveno iz agave.
Tequila (Jalisco), naselje, država Jalisco, Meksiko
Tequila (Veracruz), naselje, država Veracruz, Meksiko
Tequila (pjesma), iz 1958. godine, The Champs.